

Nom de famille 

 Daphne Caruana Galizia (1964-2017), une journaliste et blogueuse maltaise ;
 Fede Galizia ou Fede Gallizi (1578-1630), une peintre italienne ;
 Francesca Galizia (1981-), une femme politique italienne ;
 Nunzio Galizia (c.1540-1610), un peintre italien.

Divers 
 Collection Gallizia

Patronyme italien